Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

91e régiment d'infanterie
91e régiment d'infanterie territoriale

91e régiment d'infanterie (Royaume-Uni)

Homonymie d'unités militaires